Franjo Josip Volarić (1851. – 1908.), dr Fran Volarić
 Franjo Josip Volarić (1805. – 1877.)